Битва при Ангиари:

 Битва при Ангиари — сражение между Миланом и Итальянской лигой в 1440 году у города Ангиари в ходе Ломбардских войн.
 Битва при Ангиари — утраченная фреска Леонардо да Винчи.

См. также 
 Битва за Ангаур